Окса́на Влади́мировна Нечита́йло (род. 17 февраля 1984, Ташкент, Узбекская ССР, СССР), более известна под сценическим псевдонимом Согдиа́на — узбекская и российская , автор песен. Народная артистка Чеченской Республики (2009). Заслуженная артистка Республики Ингушетия (2018).

Биография 
Нечитайло родилась 17 февраля 1984 года в Ташкенте. По национальности — украинка. Её отец — Владимир Нечитайло — инженер, а мать — Лариса Федоринская по образованию медицинский работник. Её бабушка пела в церковном хоре.

Окончила музыкальную школу по классу фортепиано. Также занималась рисованием, танцами и вокалом.

Принимала участие во многих международных и республиканских конкурсах, и часто оказывалась среди лауреатов. В 2001 году вышел дебютный альбом певицы под названием Mening ko‘nglim (), включающий песни на узбекском, русском, таджикском и английском языках. В 2003 году Согдиана получила Государственную премию Узбекистана «Нихол».

С 2004 года в репертуаре Согдианы появились композиции на узбекском языке «Mening shahzodam» (), «Ovora bo‘lma» (), «Netay» (), «Sen Kelma» () и «Yurak Mahzun» (), на которые также были сняты видеоклипы. Вскоре вышел альбом Mening Shahzodam… Baribir Kelar!, в который были включены эти композиции.

В 2006 году Согдиана стала участницей шестого сезона талант-шоу «Фабрики звёзд», музыкальным продюсером которого был Виктор Дробыш. В конце этого же года певица впервые стала лауреатом премии «Золотой граммофон» с русскоязычной версией песни «Yurak Mahzun» — «Сердце-магнит».

В 2007 году Согдиана сняла клип на песню «Синее небо» и начала работу над своим первым российским альбомом. Через некоторое время за песню «Синее небо» Согдиана получила вторую статуэтку «Золотого граммофона» и стала лауреатом телефестиваля «Новые песни о главном». Также была удостоена премии мэрии Москвы «Пилар» за вклад в развитие российской популярной музыки.

14 февраля 2008 года вышел в свет первый российский альбом Согдианы «Сердце-магнит».

В 2009 году Согдиане присвоили звание Народной артистки Чеченской Республики. Были сняты и презентованы видеоклипы на песни «Вспоминай меня» и «На восток от Эдема». Вскоре певица получила статуэтку «Золотого граммофона» за песню «На восток от Эдема».

В апреле 2010 года состоялась премьера песни и клипа «С тобой или без тебя». 30 января 2011 года был выпущен второй российский альбом Согдианы под названием «Эдем». Вскоре вышел новый сингл «Только не молчи», который позже был включён в лимитное переиздание альбома «Эдем».

В 2014 году, после трёхлетнего перерыва, Согдиана вернулась на сцену с клипом на песню «Молния». В 2015 году певица презентовала русскоязычную версию песни «Mening Shahzodam» под названием «Эпидемия», сняла клип на песню «Птица без крыла», а также выступила на юбилейной 20-й церемонии «Золотого граммофона», исполнив хит «Сердце-магнит».

В феврале 2016 года состоялась премьера совместного клипа с Авраамом Руссо на песню «Нет невозможного».

С января 2018 года Согдиана в лейбле Goldenlook Management Company. В феврале состоялась премьера песни «Будь со мной». В мае состоялась премьера песни «С тобой».

Достижения 
 1998 — получила звание лауреата на Республиканском конкурсе юных пианистов.
 1999 — лауреат Узбекского телевизионного фестиваля эстрадной песни профессиональных исполнителей «САДО-99».
 2002 — лауреат первого Республиканского конкурса эстрадных исполнителей «Мелодии моего края».
 2003 — лауреат Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Путь к звёздам» (Санкт-Петербург, Россия).
 2003 — лауреат Государственной премии для особо одарённой молодёжи «Нихол» 2003 (Ташкент, Узбекистан).
 2005 — лауреат Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Дискавери» (Варна, Болгария).
 2005 — лауреат Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Canzoni Dal Mondo» (Италия).
 2006 — лауреат премии «Золотой граммофон» за песню «Сердце-магнит».
 2007 — лауреат премии «Золотой граммофон» за песню «Синее небо».
 2007 — лауреат премии «Пилар»
 2008 — лауреат премии «Золотой граммофон» за песню «Ветер догнать».
 2009 — Звание Народной артистки Чеченской Республики.
 2010 — Победитель премии «Бог Эфира» в номинации «Радиофаворит-Исполнительница»
 2010 — лауреат премии «Золотой граммофон» за песню «На Восток от Эдема».
 2015 — лауреат премии «Золотой граммофон» за песню «Сердце-магнит».
 2018 — Звание Заслуженной артистки Республики Ингушетия.

Дискография

Студийные альбомы 
<LI>  — Mening ko‘nglim ()
<LI>  — Mening shahzodam… Baribir kelar! ()
<LI>  — Сердце-магнит
<LI>  — Эдем
<LI>  — Я Выбираю Тебя

Видеография

Фильмография 
 2005 — Ходжа Насреддин — игра начинается — Ясмин
 2006 — Согдиана — Согдиана Федоринская

Примечания

Ссылки 
 

Фабрика звёзд (Россия)
Поп-фолк-исполнители
Поп-вокалисты России
Поп-фолк-вокалисты России
Лауреаты премии «Золотой граммофон»
Артисты, известные под псевдонимами
Заслуженные артисты Ингушетии